Села:
 Уїздці — Рівненська область, Дубенський район
 Уїздці — Рівненська область, Рівненський район